Remmele ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Remmele (1877–1951), deutscher Politiker (SPD)
 Alfred Remmele (1930–2020), deutscher Unternehmer
 Wolfgang Remmele (1930–2021), deutscher Pathologe
 Hermann Remmele (1880–1939), deutscher Politiker (SPD, USPD, KPD)
 Josef Remmele (1903–1948), deutsches SS-Mitglied und Leiter des KZ Eintrachthütte

Siehe auch:
 Remele